Аймоны — многозначный термин.

 Аймоны (XIII век) — французские герои рыцарских времён, о чьих приключениях повествует роман «История четырёх сынов Аймона (Эмона)», написанный, предположительно, трувером XIII века Гюоном де Вильнёв.
 Аймоны (I-Mones) — онлайн-игра.